Minuteman kan være:

 Minuteman – et militsmedlem fra den amerikanske uafhængighedskrig
 LGM-30 Minuteman – et missil
 The Minutemen er et amerikansk punkband.